Příjmení Steinitz má více nositelů:

 Ernst Steinitz – německý matematik, autor Steinitzovy věty o výměně
 Wilhelm Steinitz – americký šachista, první mistr světa v šachu

Další významy 

 Stenitz – německý název města Ždánice v okrese Hodonín

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno